A 56.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 30 de abril a 5 de maio de 2002 com um percurso de 706 km dividido num prólogo inicial e 5 etapas, com início em Genebra, e final em Lausana.
O vencedor foi o italiano Dario Frigo, cobrindo a prova a uma velocidade média de 44,4 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

2002
2002 no ciclismo
2004 na Suíça